As Pedrosas, Las Pedrosas o Pedrosas pueden referirse a:

As Pedrosas 

 As Pedrosas (Galdo), lugar español de la parroquia de Galdo, del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.

Las Pedrosas 

 Las Pedrosas (Zaragoza), municipio español de la provincia de Zaragoza, Aragón.

Pedrosas 

 Pedrosas (Miño), aldea española de la parroquia de Carantoña, del municipio de Miño, provincia de La Coruña, Galicia.
Pedrosas (Priegue), lugar español de la parroquia de Priegue, del municipio de Nigrán, provincia de Pontevedra, Galicia.